USS Belknap — название двух военных кораблей ВМС США, названных в честь контр-адмирала Джорджа Юджина Белкнапа.

 USS Belknap (DD-251) — эскадренный миноносец, спущенный на воду в 1919 году.
 USS Belknap (CG-26) — ракетный крейсер одноимённого типа, спущенный на воду в 1963 году.